Евгений Михайлович Загот (род. 21 августа 1976 года в Москве) — композитор, дирижёр, музыкальный продюсер, аранжировщик. Член Союза композиторов России.

Образование 
Окончил Государственное Музыкальное Училище Эстрадно-Джазового Искусства по классу фортепиано и эстрадного вокала (1996), композиторский факультет Московской государственной консерватории им. П. Чайковского (класс профессора А. Николаева, 2001).

Творчество и профессиональная деятельность

Композитор мюзиклов 

«Три товарища» ( Пермский Театр-Театр)
«День Влюбленных  (Бродвей Москва)
 «Декабристы» (Свердловский Театр Музкомедии, Иркутский Музыкальный Театр)
 «Винил» (Пермский Театр-Театр, Красноярский Музыкальный Театр, Калининградский Музыкальный Театр, Северский Музыкальный Театр)
 «Вий  (STAIRWAY Creative Lab)
 «Капитанская Дочка» (Алтайский Музыкальный Театр)
 «Робин Гуд» (Новосибирский Театр «Глобус», Ивановский Музыкальный Театр, Марийский Театр Оперы и Балета, Калининградский Музыкальный Театр)
 «Волшебник Изумрудного Города» (Краснодарский музыкальный театр «Премьера», Алтайский Музыкальный Театр, Хабаровский Музыкальный Театр)
 «Остров Сокровищ (ПЦ «Триумф»)
 «Лукоморье  (ПЦ «Триумф»)
Композитор ледовых мюзиклов:
 «Аладдин и Повелитель огня» (Stage Entertainment Russia)
 Синдбад и принцесса Анна» (Stage Entertainment Russia)
Композитор мюзикла на воде

«Сон в летнюю ночь (Москвариум и “Красный квадрат”)

Музыка к фильмам 
Автор музыки к фильмам:
 «Команда мечты (2019, реж. Филипп Абрютин, Максим Зыков)
 «Доктор» (2014, режиссер Анна Гороян)
 «Режим полного погружения» (2012, режиссер Евгений Барханов)
 «Живало-Бывало» ( 2013, режиссер Евгений Барханов)
 «Командой 20 А»
 «Куда глаза глядят»
Музыкальный продюсер и соавтор фильма

«Не бойся, я с тобой! 1919»

Музыкальный руководитель 
Музыкальный руководитель и главный дирижер мюзиклов:
 «Mamma Mia!» (Stage Entertainment Russia)
 «Шахматы  (Бродвей Москва)
 «Первое свидание  (Бродвей Москва)
Музыкальный супервизор и дирижер мюзикла

«Золушка», (Stage Entertainment Russia)

Музыкальный продюсер, аранжировщик и главный дирижер:
проекта «Большой мюзикл  (телеканал Россия – Культура)
национального кастинга на ТВЦ «Найди Чудовище (Stage Entertainment Russia&ТВЦ)
 оперы-мюзикла «Я – Эдмон Дантес» (Девятая Муза)
 мюзикла «Любовь и Шпионаж» (RuArts Productions)

 мюзикла «Стиляги  (Театр Наций)
 мюзикла «День Влюбленных» (Бродвей Москва)
Музыкальный руководитель и аранжировщик
 мюзикла  «Алые Паруса» (Свердловский театр музкомедии,  ООО «Русский Мюзикл»)

Музыкальный продюсер 
Музыкальный продюсер и аранжировщик ледовых арена-шоу:
 «Три Мушкетера» (Stage Entertainment Russia) 
 «Аладдин и Повелитель Огня» (Stage Entertainment Russia) 
 «Синдбад и принцесса Анна» (Stage Entertainment Russia) 
Музыкальный продюсер и дирижер концертного шоу
 «Волшебное созвездие Дисней» (Ice Musical)

Приглашённый дирижер 

 «Призрак оперыStage Entertainment Russia)
 «Поющие под дождём» (Stage Entertainment Russia)

Артист инструментального ансамбля

в мюзикле группы «Queen» «We Will Rock You» (клавишные)

Автор симфонических ремиксов

для Линды и SMASH!!

Автор концептуальных работ для «Хора Турецкого»:
 «VERDIMANIA»
 «Чайковский-Дайджест»
 «Фигаро тут, Фигаро там!»
 «Религии Мира»
Автор аранжировок для концертной программы

Дима Билан «30 лет. Начало» с Венским симфоническим оркестром

Автор музыки к передачам на ТВЦ:
 «Добрый вечер, Москва!»
 «Деловая Москва»
 «Лицом к городу»
 «События»
 «Найди Чудовище»
 «Выборы 2012»
 «Линия защиты»

Премии и награды 

2007 — Обладатель национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «лучший дирижёр» («Mamma Mia!», Stage Entertainment Россия)
 2012 — Обладатель национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «лучшая аранжировка/оркестровка» («Алые Паруса», Свердловский театр музкомедии)
 2015 — Лауреат фестиваля «Песня Года» (Песня "Не на века" Е.Загот - К. Ареснев, в исполнении Л. Долиной)
 2019 — Дипломант национальной премии «Золотая Маска»  в номинации «лучший композитор» («Винил», Красноярский Музыкальный Театр)
 2021 — Обладатель национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации  «лучшая музыка (композитор)» («Винил», Северский музыкальный театр)
 2022 — Лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Оперетта-мюзикл / работа дирижера» («Шахматы», Театр МДМ, Москва)

Мюзикл «Винил» (Красноярский Музыкальный Театр) - лауреат "Золотой Маски" в номинации «лучший дирижёр». (2019) 

Мюзикл «Винил» (Пермский Театр-Театр) - лауреат "Золотой Маски" в 5 номинациях, включая «лучший музыкальный спектакль года». (2020)

Мюзикл «Вий» (STAIRWAY LAB) - обладатель премии "Звезда Театрала" в номинации «лучший Музыкальный спектакль года». (2020)

Мюзикл «Капитанская дочка» (Алтайский Музыкальный Театр) - лауреат премии «Золотая Маска»  в номинации «Лучшая женская роль» (Мария Евтеева, 2021)

Мюзикл «Декабристы» (Музыкальный театр им. Н.М. Загурского, Иркутск) - 6-кратный номинант на премию «Золотая Маска» (2022).

Интервью 
Евгений Загот: «Наш оркестр ничем не хуже бродвейского»  — о мюзикле «Mamma Mia!»

Евгений Загот: «Если нас просто веселят, мы думаем, что нас обманули» — о мюзикле «Винил»

Евгений Загот: надо отпустить ребенка — о мюзикле «Робин Гуд»

Российская Газета  — о мюзикле «Декабристы»

Ссылки 

 Официальный сайт 
 YouTube Channel

Композиторы России
Члены Союза композиторов России
Композиторы мюзиклов